Андрей Потебня: Потебня, Андрей Александрович (1870—1919) — русский и украинский миколог, ботаник.
 Потебня, Андрей Афанасьевич (1838—1863) — офицер русской армии, польский повстанец.